Борис Петрович Вейнберг (1871, Петергоф — 1942, Ленинград) — русский и советский физик, гляциолог. Полиглот (в совершенстве владел двенадцатью языками). Отец инженера-теплотехника, доктора технических наук, лауреата Сталинской премии Всеволода Борисовича Вейнберга, племянник писателя Павла Исаевича Вейнберга, двоюродный брат композитора Якова Владимировича Вейнберга и беллетриста Павла Павловича Вейнберга. Внучка Б.П. Вейнберга - доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Галя Всеволодовна Островская (Вейнберг). Автор первого в СССР руководства по магниторазведке (1933, совместно с И.М. Бахуриным и В.Я.  Павлиновым).

Биография 
Родился  года в Петергофе в семье Петра Исаевича Вейнберга.

С детства интересовался физикой. Окончил гимназию Я. Г. Гуревича и физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета (1893). Затем преподавал в Санкт-Петербургском горном институте и Императорском Новороссийском университете в Одессе, где читал лекции по физике А.Е. Ферсману. Летом 1899 года приват-доцент Новороссийского университета Б. П. Вейнберг изучал в Европе постановку практических занятий по физике, общее устройство физических лабораторий.

Читал также лекции на Бестужевских высших женских курсах в Петербурге.

Сфера научных интересов Б. П. Вейнберга была необычайно широка: физика твёрдого тела, геомагнитные измерения, использование солнечной энергии, вопросы метеорологии, демографии, педагогики и т. д. В общей сложности Борисом Петровичем опубликовано более 500 печатных работ.

Исследования внутреннего трения льда (физика твёрдого тела) были начаты Б.П. Вейнбергом в Одессе в 1903—1906 годах в лабораториях Физического института при Новороссийском университете), а также на ледниках Тироля в 1905 году, где Вейнбергом в работе был использован изобрётенный им прибор для измерений внутреннего трения льда. В Одессе в 1909 году была издана книга «Снег, иней, град, лёд и ледники», по мнению академика В.М. Котлякова, эта работа является «первой русской монографией по гляциологии».

В 1905 году им была защищена магистерская диссертация «Влияние среды на электрически-магнитные взаимодействия».

В 1906 году Б. П. Вейнберг предложил теорию движения льда по наклонному руслу, изучал движение арктических льдов. В этом же году была получена степень доктора наук и Ломоносовская премия за исследование физико-механических свойств льда; название докторской диссертации: «О внутреннем трении льда».

В 1909 году переехал в Томск, заведовал кафедрой физики в Томском технологическом институте (ТТИ) (1909—1924), одновременно читал курсы лекций в Томском университете и на Сибирских высших женских курсах (директор и один из инициаторов создания женских курсов).

В 1909 году при лаборатории физики ТТИ была создана метеорологическая станция, которой руководил профессор Вейнберг. На станции кроме общих наблюдений измерялись атмосферное давление, температура, влажность воздуха, определялись направление и сила ветра. На протяжении ряда лет станция играла важную роль в изучении метеорологических условий Западной Сибири. В 1911—1915 годах изучал ледяной покров р. Томи, составлял прогноз состояния льда и ледохода, используя изобретённые им приборы для измерения удельного веса и прочности на излом льда.

К планомерным исследованиям земного магнетизма Б. П. Вейнберг приступил в Томске в 1910 году. Эти исследования проводились под эгидой Международной магнитной комиссии Института Карнеги (Вашингтон) и комиссии при Петербургской академии наук, координирующих исследования магнитологов, соответственно, в мировом масштабе и на территории России. Конечной целью этих исследований было получение общей картины распределения магнитного поля Земли на всей поверхности земного шара (на суше и на воде). В то время для многих районов Сибири данные о магнитных измерениях, сделанных в предшествующие годы, полностью отсутствовали. Б. П. Вейнбергу предстояло сыграть роль первопроходца в деле геомагнитной съёмки Сибири, и особенно ее северных районов.

С Б. П. Вейнберга началась история астрономических наблюдений в Томске. В 1910 году со своими коллегами (сотрудники Технологического института В. Д. Дудецкий, И. И. Сидоров и профессор химии Томского университета П. П. Орлов) организовал наблюдение кометы Галлея в связи с предполагаемым прохождением Земли через её хвост.

В 1912 году Б. П. Вейнбергом был изобретён электрический бур для сверления отверстий во льду за счёт его плавления. В дальнейшем предполагалось использовать этот бур для определения толщины льда при исследовании русла ледников, но, по мнению Вейнберга, с изобретением эхолота, способ исследования с помощью термобура уже имел скорее исторический интерес. В дальнейшем принцип работы термобура был использован при бурении скважин километровой глубины в антарктических льдах. Также из изобретений стоит отметить прибор для консервирования града (в соавторстве с В. Д. Дудецким).

В Томске вместе с коллегами — профессорами В. П. Алексеевым и В. Л. Малеевым, предложил создать в технологическом институте кафедру воздухоплавания. После обращения в Томскую городскую Думу на окраине города ему была выделена муниципальная земля для устройства аэротехнической лаборатории и аэродрома, но создание кафедры в столице не было одобрено из-за недостатка средств в бюджете. Тем не менее, в 1910 году с подачи Вейнберга в Томске был создан второй в России аэротехнический кружок (первый был организован в Москве Н. Е. Жуковским). В феврале 1911 года созданный в кружке двухместный летательный аппарат впервые поднялся в небо над Лагерным садом Томска. Именно в этом кружке занимались Н. И. Камов и М. Л. Миль.

В рамках кружка в 1913 году была создана первая в мире экспериментальная модель вакуумного поезда. Годом позже он выступил в Петербурге с лекцией, в которой предложил проект вакуумного транспорта на магнитном подвесе, чем произвёл большое впечатление на присутствовавших, в частности на популяризатора науки Якова Перельмана.

В 1909–1914 годах организовал 23 экспедиции для изучения магнетизма и геофизических данных Алтая, Западной и Центральной Сибири, Монголии, Крайнего Севера, вплоть до острова Диксон.

С началом Первой мировой войны уехал с семьёй в США, где работал специалистом по приёмке военных заказов от Главного артиллерийского управления. С августа 1915 года по июль 1917 года семья Вейнбергов жила в городе Дейтон, штат Огайо. В августе 1917 года с семьёй вернулся в Томск.

В 1917 году Б.П. Вейнберг стал членом Томской городской думы, в 1918 году — членом Сибирской областной думы от фракции областников и беспартийных.

По его инициативе в 1919 году был организован Институт исследования Сибири (прообраз Сибирского отделения РАН), существовавший до лета 1920 года.

Участвовал в 1920 году в экспедиции на Обскую губу (Сибирская хлебная экспедиция). Впоследствии в соавторстве со своим средним сыном Кириллом, выпускником Ленинградского горного института была опубликована статья «Картографические работы Обско-Тазовской экспедиции Института исследования Сибири», посвящённая памяти старшего сына Алексея, погибшего в 1919 году в экспедиции на Обскую губу.

В 1923 году в Томске по инициативе Б. П. Вейнберга был открыт Институт прикладной физики при ТТИ (ныне - Сибирский физико-технический институт).

В 1924 году был директором, затем действительным членом Главной геофизической обсерватории в Ленинграде. Продолжил начатые в Томске исследования земного магнетизма сначала в Главной геофизической обсерватории, а уже позже в Институте земного магнетизма, располагавшимся в то время в Слуцке (Ленинградская область).

С 1927 года организовал и руководил работами по гелиотехнике в СССР. Разработал методику расчёта солнечных установок, автор ряда изобретений по гелиотехнике (солнечные паровые котлы, опреснители и др.). Совместно с младшим сыном, В.Б. Вейнбергом, создал один из лучших проектов солнечного двигателя.

С 1930 года был заведующим кафедрой физики Ленинградского горного института.

В тридцатые годы, когда началось широкомасштабное освоение Арктики, в деятельности учёного наблюдается новый всплеск активности в области ледовых проблем, причём, помимо научного интереса, им движет стремление использовать свои знания и опыт для решения практических задач освоения Севера и прокладки Северного морского пути. Также ряд работ этого периода посвящён явлению режеляции льда и снега.

Работы по составлению магнитных карт и каталогов для полярных областей были особенно актуальны в связи с началом освоения Северного морского пути и масштабного исследования Арктики. В тесном контакте с Б. П. Вейнбергом магнитные определения в Арктике проводил его ученик Е. К. Федоров, сначала во время зимовок на Земле Франца-Иосифа, а затем во время плавания на льдине в составе экспедиции Папанина. Другой его ученик, В. Х. Буйницкий, проводил магнитные измерения по программе Б.П. Вейнберга во время дрейфа на затёртом льдами пароходе «Седов».

С 1940 года — начальник отдела Института земного магнетизма. Во время Блокады Ленинграда продолжал работу над составлением мирового атласа магнитных склонений, которую не успел завершить.  Материалы, обобщавшие около 200 000 измерений, были изданы в 1969 г.  К сожалению, его уточнение и дальнейшее пополнение невозможно. Книги, на полях которых Б.П. Вейнберг производил осреднение данных, были возвращены в библиотеки, многие из них впоследствии утрачены.

Как специалист по изучению льда, участвовал в создании «Дороги жизни» в осаждённый фашистами Ленинград, консультируя ответственных за проект сотрудников ЛФТИ им. А.Ф. Иоффе.

Редактор журнала «Природа в школе». Автор около 113 публикаций. Печатался в «Журнале Русского физико-химического общества», «Вестнике Западного Новороссийского университета», «Метеорологическом вестнике», «Русской школе», «Журнале для всех», «Научном обозрении» и других. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «физика».

Умер 18 апреля 1942 года от голода, похоронен в братской могиле, точное место захоронения неизвестно.

Адрес 
В Ленинграде проживал по адресу: 9 линия Васильевского острова, д.32, кв.3

Память 
В честь Б. П. Вейнберга Комитетом по географическим названиям Великобритании в честь советских океанологов-гляциологов названа гора в Антарктиде ()

Библиография 
 О зависимости поверхностного натяжения воды от температуры / [Соч.] Б.П. Вейнберга. — : тип. В. Демакова, [1892]. — 20 с.: черт., табл.
 К вопросу о прерывности твердого и жидкого состояний  / Прив.-доц. Б.П. Вейнберг. — Одесса: тип. Г.М. Левинсона, 1900. — 25 с.: черт., табл.
 Отчёт о командировке заграницу на вакационное время 1899 г. / [Соч.] Б.П. Вейнберга. —- Одесса: Экономическая тип., 1900. — [2], 322, [1] с.: табл.
 Краткое руководство к практическим занятиям по физике / Б. П. Вейнберг и И. Я. Точидловский. — Одесса: тип. акц. Юж.-рус. о-ва печ. дела, 1901. — XVI, 368 с.: черт.
 Руководство к практическим занятиям по физике / Б. П. Вейнберг и И. Я. Точидловский. — Одесса: тип. акц. Юж.-рус. о-ва печ. дела, 1901. — XX, 560 с.: ил.
 К истории определений скорости света / [Соч.] Прив.-доц. Б. П. Вейнберга и З. П. Вейнберг. — Одесса: тип. бланкоизд-ва М. Шпенцера, 1903. — 25 с.: черт.
 Вероятнейшее значение скорости распространения возмущений в эфире на основании исследований, сделанных до настоящего времени. Ч. 1-2. — Одесса, 1903:
 Определение наивероятнейшего значения скорости света из астрономических наблюдений. — XX, 716 с.: табл.
 Определение наивероятнейшего значения скорости распространения возмущений в эфире на основании земных опытов. — XVI, 640 с.: ил.
 Физика частичных сил (Публ. лекции с мат. прил.) / Б. П. Вейнберг, прив.-доц. Имп. Новорос. ун-та. — Одесса: тип. Юж.-рус. о-ва печ. дела, 1903. — [2], 240 с.: ил., черт., табл.
 Влияние среды на электрически-магнитные взаимодействия. — Одесса: тип. Южно-русск. о-ва печатного дела, 1904. — [2], 173 с.: ил., табл.
 О внутреннем трении льда. — СПб., 1906. — [2], 144 с.
 Воспоминания о Ф. Н. Шведове (1907)
 Люди жизни, думайте о грядущих поколениях! : Социал. задачи опыт. наук / Б.П. Вейнберг, прив.-доц. — : т-во И.Д. Сытина, 1907. — 39 с.: табл.
 Из воспоминаний о Дмитрии Ивановиче Менделееве, как лекторе. — Томск: тип. Губ. упр., 1910. — II, 42 с.
 Общий курс физики. — [Санкт-Петербург]: Т-во И.Д. Сытина, 1908-1910. — 2 т.
 
 Невесомые в физике XVIII века вообще и по воззрениям М. В. Ломоносова в частности / Проф. Б. П. Вейнберг. — Томск: типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела, 1913. — 24 с.
 
 Положения центра поверхности России от начала княжества Московского до настоящего времени. Положения центра населенности России с 1613 по 1913 г. / Б.П. Вейнберг. — Петроград: тип. М.М. Стасюлевича, 1915. — 44 с., 1 л. карт.: карт., табл.
 
 Новое в старом : Беседы по физике с мало подготовленным читателем / Проф. Б. П. Вейнберг. - Петроград : "Сеятель" Е. В. Высоцкого, 1923. - 94, [1] с.
 
 Твёрдые тела, жидкости и газы / Прив.-доц. Б. П. Вейнберг. — Петроград: «Сеятель» Е. В. Высоцкого, 1924. — 192 с.: ил., черт., табл. —(Физика для всех).
 
 Уголь чёрный, красный, жёлтый, белый : Источники энергии и их использование / Проф. Б. П. Вейнберг. — Ленинград: Науч. кн-во, 1925. — 104 с. : черт., табл.
 Опыт методики научной работы и подготовки к ней / Проф. Б. П. Вейнберг. — М.: Работник просвещения, 1928 (тип. кооп-ва «Наука и просвещение»). — 95 с.
 Магнитные определения А. И. Вилькицкого и его сотрудников 1882—1901 гг. // Записки по гидрографии / Вейнберг Б. П., Трубятчинский Н. Н. — 1928. — Т. LIV. — С. 37—58.
 Физика земного шара / Вселенная и человечество: ежемесячное приложение к журналу «Вестник знания». Кн. 3. / под ред. и с доп. Б. П. Вейнберга. — Ленинград: П. П. Сойкин, 1928. — С. 147—190, [3] : ил.
 Завоевание мощности (история изучения и применения в технике сил природы) / Вселенная и человечество: ежемесячное приложение к журналу «Вестник знания». Кн. 12. / сост. проф. Б. П. Вейнберг. — Ленинград: П. П. Сойкин, 1928. — С. 639—707, [3] : ил.
 Солнце — двигатель и солнце — теплота / Проф. Б. П. Вейнберг. — Москва; Ленинград: Гос. техн.-теоретич. изд-во, 1933. — 61 с. — (Юношеская научно-техническая библиотека).
 Курс магнитной разведки / И. М. Бахурин, Б. П. Вейнберг, В. Я. Павлинов. - Москва ; Ленинград : Гос. науч.-техн. геол.-развед. изд-во, 1933 ([Рязань] : тип. "Мособлполиграф"). - 240 с. : ил.; 23х15 см.
 Солнечные опреснители / Проф. Б. П. Вейнберг, инж. В. Б. Вейнберг ; [Предисл.: инж. С. М. Шифрин]; Всес. науч.-иссл. ин-т водоснабжения сан. техники. Ленингр. отд-ние. — Ленинград: тип. «Печатный двор», 1933. — 54, [2] с.: ил.
 Солнце — источник механической и тепловой энергии / Проф. Б. П. Вейнберг. — Москва; Ленинград: Гос. техн.-теоретич. изд-во, 1934. — 57, [2] с. — (Популярная библиотека по физике. Наука — массам).
 Снег, иней, град, лед и ледники. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва; Ленинград: Онти. Глав. ред. науч. попул. и юношеской лит-ры, 1936. — 231 с.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 Список печатных трудов профессора Б. П. Вейнберга, Л., 1932.
 Ю. Д. Калинин, Памяти Б. П. Вейнберга, «Метеорология и гидрология», 1947, № 6.

Ссылки 
 Томские изобретения: Магнитоплан профессора Вейнберга

Выпускники гимназии и реального училища Гуревича
Преподаватели Новороссийского университета
Преподаватели Императорского Томского университета
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Преподаватели Бестужевских курсов
Физики Российской империи
Физики СССР
Жертвы блокады Ленинграда
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)
Члены Сибирской областной думы
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
Геофизики
Гляциологи